Коптевичи  — топоним:

Беларусь 
 Коптевичи — деревня, Проземлянский сельсовет, Чашникский район, Витебская область
 Коптевичи — деревня, Кревский сельсовет, Сморгонский район, Гродненская область